David Marrero e Fernando Verdasco eram os atuais campeões mas decidiram não participar. Simone Bolelli e Fabio Fognini conquistaram o título, derrotando Nicholas Monroe e Simon Stadler na final por 6–3, 6–2.

Cabeças de chave

  František Čermák /  Michal Mertiňák (Quartas de final)
  Daniele Bracciali /  Lukáš Dlouhý (Quartas de final)

<li>  Oliver Marach /  Horacio Zeballos (Semifinais)
<li>  Dustin Brown /  Christopher Kas (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D